Шутки в сторону — французская кинокомедия 1963 года, режиссёр Морис Лабр
 Шутки в сторону — советский комедийный мюзикл 1984 года, режиссёр Виталий Макаров
 Шутки в сторону — британская трагикомедия 1995 года, режиссёр Питер Челсом
 Шутки в сторону — французская криминальная кинокомедия 2012 года, режиссёр Давид Шарон
 Шутки в сторону — итальянский комедийный телесериал 1992 года